Кшиштоф Плывачик (; род. , ) — польский биатлонист. Соревнуется на Чемпионате мира по биатлону c 2005 по 2015. Участник зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине и Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Победитель Чемпионата Польши 2011 в спринте.

Служил в армии в чине солдата.

Тренер команды — Николай Паниткин.

Личный тренер — Ян Земянин.

Завершил карьеру  в сезоне 2015/2016 годов.

Статистика

Биатлон 

 DNS — Did not start (не стартовал)

Биатлон на зимних Всемирных военно-спортивных играх

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военных

Летний биатлон

Примечания

Ссылки 
 
 

Биатлонисты Польши
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года